Die Saison 2006 des Volleyball World Grand Prix war die 14. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 16. August und endete am 10. September. Brasilien gewannen zum sechsten Mal den Titel.

Modus 
In der Vorrunde traten zwölf Mannschaften an. In den ersten drei Wochen fanden jeweils drei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten fünf Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben Gastgeber Italien für die Finalrunde. Dort spielten die sechs Teams in zwei Gruppen „jeder gegen jeden“. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe trafen im Halbfinale über Kreuz aufeinander. Die Gruppendritten spielten um den fünften Platz.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 6. bis 10. September in Reggio Calabria (Italien) ausgetragen.

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2006
World Grand Prix